Marat Safin era il detentore del titolo, ma è stato battuto in semifinale da Pete Sampras.

Il ventenne australiano Lleyton Hewitt è riuscito a vincere il primo titolo del Grande Slam battendo in finale lo statunitense Pete Sampras per 7-6(4) 6-1 6-1 detentore di 13 major; con questa sconfitta Pete vede sfuggirsi un altro Slam e chiude così l'anno senza major, evento che non accadeva dal 1992, così si chiude a 8 la striscia di anni consecutivi con almeno uno Slam vinto per stagione. Con questa vittoria Hewitt si aggiudica un assegno di $.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
 

US Open 2001
ATP Tour 2001